Змагання з керлінгу на візках на зимових Паралімпійських іграх 2014 року проходили у Керлінговій арені «Льодовий куб» у Сочі з 8 по 15 березня 2014 року. У змаганнях взяли участь 10 команд. Було розіграно 1 комплект нагород.

Календар 

8 —13 березня — груповий турнір

15 березня, 9:30 (MSK) — півфінал

15 березня, 15:30 (MSK) — матч за третє місце, фінал

Змагання

Груповий етап

1 сесія

2 сесія

3 сесія

4 сесія

5 сесія

6 сесія

7 сесія

8 сесія

9 сесія

10 сесія

11 сесія

12 сесія

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Командні підсумки

Примітки

Посилання 
 

Змагання на зимових Паралімпійських іграх 2014